Citigroup Centre ist der Name zweier Wolkenkratzer:
 Citigroup Centre (London)
 Citigroup Centre (Sydney)

Siehe auch:
 Citigroup Center